Corps de Cadets No. 1, Canada
 Corps de cadets (Russie)